Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Connell e Glenn Michibata che hanno battuto in finale Stefan Kruger e Christo van Rensburg 6-4, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Glenn Michibata (campioni)
 Mark Kratzmann /  Jason Stoltenberg (quarti di finale)

 Jim Grabb /  Gary Muller (primo turno)
 Neil Broad /  Kevin Curren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1991
ATP Tour 1991